Sprockhoff ist der Name von

 Anna Sprockhoff (* 1980), deutsche Journalistin und Publizistin
 Ernst Sprockhoff (* 1892; † 1967),  ein deutscher Prähistoriker.
 Harald von Sprockhoff (* 1926), Tierarzt und Autor

 Sprockhoff, ein ehemaliger Einzelhof. Daraus hervorgegangen die Ortschaft Sprockhof in der Gemeinde Wedemark

Siehe auch:

 Sprockhoff-Nummer